Connecticut Open 2018, właśc. Connecticut Open presented by United Technologies 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu Connecticut Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 19–25 sierpnia 2018 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 799 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
US Open Series 2018
2018 w Stanach Zjednoczonych